Тараканово — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Тараканово — деревня в Приморском районе.

Вологодская область 
 Тараканово — деревня в Великоустюгском районе.

Ивановская область 
 Тараканово — деревня в Южском районе.

Кировская область 
 Тараканово — деревня в Пижанском районе.

Марий Эл 
 Тараканово — деревня в Сернурском районе.

Московская область 
 Тараканово — деревня в Егорьевском районе.
 Тараканово — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область 
 Тараканово — деревня в Сокольском районе.

Пермский край 
 Тараканово — село в Большесосновском районе.
 Тараканово — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Тараканово — деревня в Островском районе.
 Тараканово — деревня в Пыталовском районе.

Тверская область 
 Тараканово — деревня в Бельском районе.
 Тараканово — деревня в сельском поселении Итомля Ржевского района.
 Тараканово — деревня в сельском поселении Шолохово Ржевского района.

Удмуртия 
 Тараканово — деревня в Красногорском районе.
 Тараканово — до 1977 г. название посёлка Пихтовка в Воткинском районе.

Ярославская область 
 Тараканово — деревня в Мышкинском районе.
 Тараканово — деревня в Угличском районе.

См. также 
 
 
 
 Таракановы